Beaugé ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Marie Beaugé (1879–1958), französischer Seeoffizier und Ozeanograf
 Víctor Enrique Beaugé (* 1936), argentinischer Diplomat